«Три жизни Томазины» () — британо-американский семейный фантастический фильм режиссёра . Релиз в США состоялся в 1963 году.

Фильм основан на романе Пола Гэллико «Томасина», вышедшем в 1957 году.

Сюжет 
Томасина — кошка девочки по имени Мэри, дочери шотландского ветеринара Эндрю Макдуи. Когда кошка тяжело заболела, врач её усыпил. Это привело к серьёзной ссоре между отцом и дочерью. Спустя некоторое время местная «ведьма», Лори Макгрегор, оживила кошку.

В ролях

Отзывы 
 из «The New York Times» назвал эту картину хорошим, сентиментальным и чрезвычайно нежным фильмом, который лучше всего подходит для маленьких девочек. Крейг Батлер из «AllMovie» пишет, что этот фильм — «прекрасная и нежная, но энергичная детская сказка, которая понравится и взрослым».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фильмы на английском языке
Фильмы на гэльском языке
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы Великобритании в жанре фэнтези
Фильмы о Шотландии
Фильмы о кошках
Фильмы о реинкарнации
Диснеевские фильмы
Экранизации произведений Пола Гэллико
Фильмы Дона Чеффи
Фильмы США 1963 года
Фильмы Великобритании 1963 года
Фильмы Walt Disney Pictures